Круоя () е литовски футболен клуб от град Пакруойис.

През 2014 г. ФК Круоя става вицешампион на страната.

През 2015 г. сезонът е съпроводен от скандали и подозрения за залагания. Клубът напусна елита.

Сезони (2000 – …)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Профил на тима в Soccerway.com

Круоя